Це список країн за експортом природного газу  заснований на The World Factbook . З інформаційною метою, до цього списку також долучено декілька недержавних організацій. Список сформований до введення Санкційних пакетів проти Росії у 2022 році через вторгнення її на територію України.

Примітки

Природний газ за країною